Dit is een lijst van planetoïden 33101-33200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33101) - || 1997 YN10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33102) - || 1997 YJ11|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33103) Pintar || 1997 YA12|| 27 december 1997 || R. A. Tucker
|-
| (33104) - || 1997 YJ13|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (33105) - || 1997 YB14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33106) - || 1997 YG16|| 31 december 1997 || T. Urata
|-
| (33107) - || 1997 YL16|| 31 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33108) - || 1997 YJ18|| 21 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33109) - || 1998 AB2|| 1 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (33110) - || 1998 AM10|| 2 januari 1998 || J. Broughton
|-
| (33111) - || 1998 BL || 18 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33112) - || 1998 BL1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33113) Julabeth || 1998 BZ3|| 22 januari 1998 || P. G. Comba
|-
| (33114) - || 1998 BH5|| 18 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (33115) - || 1998 BB8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33116) - || 1998 BO12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (33117) Ashinimodi || 1998 BR12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (33118) Naiknaware || 1998 BZ12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (33119) - || 1998 BE15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (33120) - || 1998 BQ15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (33121) - || 1998 BR15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (33122) - || 1998 BR17|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (33123) - || 1998 BG31|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (33124) - || 1998 BN33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33125) - || 1998 BU33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33126) - || 1998 BB34|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33127) - || 1998 BO46|| 26 januari 1998 || NEAT
|-
| (33128) - || 1998 BU48|| 22 januari 1998 || N. Danzl
|-
| (33129) Ivankrasko || 1998 CB || 1 februari 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (33130) - || 1998 CR1|| 1 februari 1998 || W. Bickel
|-
| (33131) - || 1998 CW3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33132) - || 1998 CD4|| 13 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33133) - || 1998 CF4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33134) - || 1998 CZ4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33135) Davidrisoldi || 1998 DX || 19 februari 1998 || Stroncone
|-
| (33136) - || 1998 DZ || 18 februari 1998 || Kleť
|-
| (33137) Strejcek || 1998 DO1|| 20 februari 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (33138) - || 1998 DQ2|| 20 februari 1998 || ODAS
|-
| (33139) - || 1998 DU2|| 16 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33140) - || 1998 DF3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33141) - || 1998 DZ4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33142) - || 1998 DL6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33143) - || 1998 DJ7|| 21 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (33144) - || 1998 DM7|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (33145) - || 1998 DK8|| 21 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33146) - || 1998 DL8|| 21 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33147) - || 1998 DD9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33148) - || 1998 DM9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33149) - || 1998 DE10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33150) - || 1998 DN10|| 23 februari 1998 || NEAT
|-
| (33151) - || 1998 DY11|| 25 februari 1998 || M. Cavagna, P. Ghezzi
|-
| (33152) - || 1998 DV12|| 26 februari 1998 || P. G. Comba
|-
| (33153) - || 1998 DH15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33154) Talent || 1998 DT15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (33155) - || 1998 DD17|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (33156) - || 1998 DG17|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (33157) Pertile || 1998 DF20|| 24 februari 1998 || P. Pravec
|-
| (33158) Rúfus || 1998 DU23|| 26 februari 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (33159) - || 1998 DQ33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33160) Denismukwege || 1998 DW34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33161) - || 1998 DE35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (33162) Sofiarandich || 1998 DT35|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (33163) Alainaspect || 1998 EH || 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (33164) - || 1998 EB2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (33165) Joschhambsch || 1998 EO2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (33166) - || 1998 EV8|| 5 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33167) - || 1998 EJ9|| 11 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33168) - || 1998 ED10|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33169) - || 1998 EU10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (33170) - || 1998 EE11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (33171) - || 1998 EF14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (33172) - || 1998 EK14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (33173) - || 1998 FC || 16 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33174) - || 1998 FK3|| 22 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (33175) Isabellegleeson || 1998 FP5|| 22 maart 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (33176) - || 1998 FN12|| 20 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33177) - || 1998 FR14|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (33178) - || 1998 FL15|| 27 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (33179) Arsènewenger || 1998 FY15|| 29 maart 1998 || I. P. Griffin
|-
| (33180) - || 1998 FD17|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33181) Aalokpatwa || 1998 FN17|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33182) - || 1998 FT26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33183) - || 1998 FA28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33184) - || 1998 FM30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33185) - || 1998 FB31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33186) - || 1998 FR34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33187) Pizzolato || 1998 FD36|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33188) Shreya || 1998 FC43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33189) Ritzdorf || 1998 FK43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33190) Sigrest || 1998 FV43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33191) Santiagostone || 1998 FW43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33192) - || 1998 FD44|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33193) Emhyr || 1998 FO47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33194) - || 1998 FE48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33195) Davenyadav || 1998 FO48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33196) Kaienyang || 1998 FX48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33197) Charlallen || 1998 FA52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33198) Mackewicz || 1998 FV52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33199) - || 1998 FS53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33200) Carasummit || 1998 FY53|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten